Weißgraben ist ein geographischer Name:

 Weißgraben (Erlbach), Ortsteil von Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Weißgraben (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft von Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

 Weißgraben (Eschelmoosbach), rechter Zufluss des Eschelmoosbachs (linker Hauptstrang-Oberlauf der Urschlauer Achen) gegenüber der Langaueralm, Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern